Linguaggio – capacità animale di comunicare
 Linguaggio del corpo – comunicazione non verbale che sfrutta la gestualità del corpo
 Linguaggio di programmazione – codice informatico per la gestione delle macchine
 Linguaggio formale – insieme finite di tutte le stringhe generate da un insieme finito di segni
Linguaggio – in matematica

Altri progetti